Der deutsche Volleyball-Meister wird jedes Jahr in den Bundesligen der Männer und Frauen ermittelt. In der Bundesrepublik findet seit 1957 eine deutsche Meisterschaft statt. In der DDR wurden von 1951 bis 1991 die DDR-Meister ermittelt.

Nachkriegszeit bis Wiedervereinigung

Seit der Wiedervereinigung

Weblinks 
 Liste der deutschen Meister

Einzelnachweise 

Meister
!
!
Volleyball